Blair se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert P. Blair
 K.G. Blair
 William Franklin Blair